Tubalcain Alhambra (トバルカイン・アルハンブラ, Tobarukain Aruhanbura) Es un personaje del manga y Ova Hellsing. Es un miembro de la Organización nazi Millennium. Su nombre es igual al de Tubalcain, un descendiente bíblico de Caín, que se decía que fue un obrero metalúrgico.

Historia y Descripción 

También conocido como "El Dandy ", Tubalcain prometió a la policía y oficiales militares de Brasil, inmortalidad a través de convertirse en vampiros a cambio de matar a Alucard y Seras Victoria, que permanecían en un hotel local llamado Hotel Rio. Más tarde se revela que su objetivo era dejar a Alucard con menos municiones para su duelo. El actor que le da su voz en Japonés es Houchu Ōtsuka. Su voz en inglés es provista por Steve Wilcox. En la versión traducida en inglés, Tubalcain tiene un acento Español, sin determinar su nacionalidad de origen, pero suponiendo algunas fanes, que es Brasileño. Físicamente, El Dandy es alto y delgado, con un fino bigote marrón, ojos verdes con un toque amarillento y cabello gris claro. Con una corbata azul (el traje, chaleco y fedora son blancos en la manga, mientras que en los Ovas es negro), viste en un traje marrón, chaleco de color Marrón. Como muchos personajes de Hellsing, Alhambra también lleva guantes blancos. En general, su apariencia apuesta es bastante similar a un fallecido Supervillano de cómic, Player, así como una referencia a su forma arqueotípicas triguella retratada en la cultura de Brasil.

Según las descripciones del personaje en la versión de Dark Horse comics del Volumen 4, Tubalcain es un Primer Teniente de Millennium. Él justifica sus acciones al público, diciendo que Alucard y Seras son "terroristas". Cuando Alucard le exigió que deje de usar a sus peones y luche directamente, sus ataques constaban de cartas de juego de azar, que podrían aparentemente cortar a través de cualquier superficie. Además, Alucard tenía grandes dificultades para la regeneración de su cuerpo, por los daños hechos por las cartas de Alhambra. Esto es algo similar a las técnicas utilizadas por Gambito en X Men, especialmente teniendo en cuenta, las cartas de Alhambra también son explosivas. Cuando está herido, él mismo se regenera en una oleada de Cartas; parecen ser el equivalente de las masas de sombras y las formas de sangre que aparecen cuando Alucard es atacado y cuando regenera sus extremidades y también denota similitudes con el villano de DC Double Down. Se trata de algo un poco ambiguo, sin embargo, esto puede haber sido una ilusión o un doble que utilizaba para distraer a Alucard. Se trata de la posibilidad que probablemente se considera entre los Fanes ya que, cuando Alucard hirió a Tubalcain, luego se convirtió en una cantidad de cartas, las que luego atacó por detrás a Alucard, que "cayó en su trampa". Cuando Seras comenzó a dispararle, Alhambra gira sus cartas en un círculo alrededor de su cuerpo, creando a una especie de escudo a partir de detener las balas. Otras habilidades vampiricas que posee, Alhambra tiene supervelocidad y superfuerza. Su velocidad parece competir a la de Alucard, y con algo de esfuerzo, puede eludir balas de Alucard. También se muestra que Alhambra puede poder de sostenerse en la gravedad, ya que se muestra cuando él salta una gran altura y sube caminando un edificio como si fuera el suelo.

En el principio del duelo contra Alucard, Tubalcain tiene superioridad en la batalla, ya que Alucard ha sido y tiene dificultad para curar sus heridas causadas por las cartas de Alhambra. Sin embargo, Seras interviene, permitiendo a Alucard aumentar su nivel de restricción a nivel 1, lo cual, acorta la distancia entre ellos. Como Arthur Hellsing dice en un sueño de Alucard en el primer capítulo de volumen 3 (el capítulo anterior de la derrota de Alhambra), "la lucha con una muerte es igual que una lucha entre vampiros".

La lucha sigue, y con mayor ventaja, Alucard le patea la pierna de Alhambra en la rodilla, lo cual, la destroza y hace que Tubalcain grite del dolor. Luego, Alucard le lanza un ataque con su brazo a lo que Tubalcain lo devuelve sosteniendo una de sus cartas en su mano, resultando una onda de energía por el poder de ambos, lo que resulta con una mutilación en el brazo de Alhambra, al ser atravesado por el brazo de Alucard, el cual se regenera sin problemas. Con un gran dolor y llorando, Alucard bebe la sangre de Alhambra y absorbe su alma, por lo tanto, accede a su memoria. Estas memorias, contenían un registro de los planes de Millennium, que más tarde, son analizadas en una sesión especial de la Conferencia de mesa redonda, con el Vaticano y con Pip, Seras y Alucard. Después de que Alucard bebió su sangre, el Doctor lo quema con el chip que fue implantado en él, tal como lo había hecho con Jan Valentine. Su alma más tarde reaparece, junto con todos los demás absorbida por Alucard, cuando Integra libera su sistema de restricción a nivel cero en el Volumen 8. Después de ayudar a disparar y derribar el helicóptero de Enrico Maxwell, es destruido en un incendio masivo junto con todos los otros familiars de Alucard. Esta escena no se publicó en Young King OURs, pero se agregó al Volumen 9.

Enlaces externos 

Version traducida en Inglés

Personajes de Hellsing